est une comète de la ceinture principale découverte le  par le Mount Lemmon Survey et indépendamment le lendemain par .

Orbite 
L'orbite de  a un demi-grand axe de , une excentricité de 0,12 et une inclinaison de 5,22°.

Références

Bibliographie 
 "MPEC P07: COMET P/2020 O1 (Lemmon-PANSTARRS)", .

Comète de la ceinture principale
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā
Objet céleste découvert par le Mount Lemmon Survey
Comète périodique non numérotée
Comète découverte en 2020